Флаг муниципального образования Успе́нский район Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 2 февраля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1949.

Описание 
«Флаг Успенского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое на две горизонтальных полосы: жёлтую — в 2/5 ширины полотнища и голубую; посередине полотнища жёлтым, оранжевым и красным воспроизведены фигуры герба района: колос на фоне солнца и подкова, расположенных на жёлтой и голубой полосе соответственно».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, экономические и культурные особенности района.

Солнце указывает на то, что район находится на востоке Краснодарского края, и его жители одними из первых встречают рассвет.

Колос символизирует сельскохозяйственную направленность развития экономики района.

Подкова на флаге отражает традиционное для местных жителей искусство в обращении с лошадьми. В геральдике подкова — символ удачи и благополучия.

Красный цвет в геральдике — символ труда, мужества, красоты.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности.

См. также

Примечания